

Тальгайм (Гайльбронн) — місто, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Тальгайм (Туттлінген) — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Тальгайм — місто, федеральна земля Саксонія

Тальгайм — громада в кантоні Ааргау
 Тальгайм-ан-дер-Тур — муніципалітет у Швейцарії